

Musique 

 La Toya Jackson (née en 1956), chanteuse américaine

Géographie 

 Toya est une commune malienne dans le Cercle de Yélimané
 Lac Tōya et Parc national de Shikotsu-Tōya au Japon
 Tōya (洞爺村 Tōya-mura?), village japonais (district d'Abuta, province d'Iburi, Hokkaidō)

Manga 
 Toya est un personnage de l'univers du manga Ayashi no Ceres de Yū Watase
 Toya Kinomoto dans Sakura

Zoologie 
 Toya est un genre d'insectes hémiptères

Divers 

 Toya Maru, ferry japonais qui a coulé

Articles connexes 
 Homonymie : Toyah (groupe de musique)
 Paronymie : Utøya : île de Norvège